Gamarra est une ville de Colombie. Le nom peut également faire référence à :

Toponyme 

 , un district de la province péruvienne de Grau
 deux communes et contrées du Pays Basque espagnol :
 Gamarra Mayor
 Gamarra Menor

Patronyme 

 Agustín Gamarra (1785-1841), treizième président de la République du Pérou ;
 Carlos Gamarra, footballeur paraguayen ;
 Cuca Gamarra, femme politique espagnole ;
  (1890-1972), peintre, compositeur et penseur péruvien ;
 José Gamarra, peintre uruguayen ;
 Pierre Gamarra (1919 - 2009), écrivain français  ;
 , footballeur paraguayen ;
 Rodolfo Gamarra, footballeur paraguayen ;
 Ronald Gamarra, homme politique péruvien ;
Toponymie basque
Patronyme hispanique